Blaj steht für:

 Blaj, eine rumänische Stadt im Kreis Alba
 Blaj (Olt), ein Dorf im Kreis Olt

Blaj ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Blaj (* 1978), rumänischer Biathlet